Села:
 Надрічне — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Надрічне — Одеська область, Тарутинський район
 Надрічне — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Надрічне — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район